Топливозаправщик наземный — автомобиль с цистерной, предназначенной для транспортировки и перекачки жидкого топлива (то есть заправки) потребителям — различным подвижным или стационарным объектам, работающем на этом топливе. Обычно существует два вида заправки — «под давлением» и «пистолетная». Первая во много раз производительнее, и предпочтительнее для перекачки больших объёмов топлива. Представляет собой грузовой автомобиль с цистерной вместо кузова, седельный тягач с полуприцепом (напр., КАЗ-608) или тяжёлый тягач с прицепом, на которых установлена ёмкость с топливом, силовой агрегат и топливно-раздаточное оборудование. 
 Авиационный топливозаправщик — см. Аэродромная техника#Топливозаправщики.

 Топливозаправщик дозаправки в воздухе — как правило, серийный самолёт, переоборудованный под задачи заправки в воздухе: снимается лишнее оборудование (транспортное, десантное, убираются лишние люки) и добавляется специализированное: добавочные баки, шланги, насосное оборудование, светотехническое оборудование и т. д.

 Танкер-заправщик — судно обеспечения, предназначенное для заправки кораблей в открытом море, в том числе на ходу. Например, танкер-заправщик проекта 1559В, иначе — танкер комплексного снабжения, предназначен для передачи топочного мазута, дизельного топлива, авиационного топлива, воды, смазочных масел, а также сухих грузов и продовольствия.